Villora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villora (ort i Spanien), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Víllora, kommun, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar